Чемпионат Азии по борьбе 2005 года прошёл с 24 по 29 мая в Ухане (Китай).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2005
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Ухане
Международные соревнования по борьбе в Китае
2005 год в борьбе
Май 2005 года